Torneo Godó 2003 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series Gold z cyklu Barcelona Open rozgrywany w dniach 21 kwietnia – 27 kwietnia 2003 w Barcelonie na kortach ziemnych. Pula nagród wynosiła 900 000 dolarów.

Gra pojedyncza

Finał 

Źródła.

Gra podwójna

Finał 

Źródła.

Przypisy 

2003 w tenisie ziemnym
2003
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019
2003 w Hiszpanii